Khanpasha (en russe : Ханпаша ; en tchétchène : Ханпаша ; en azéri : Xanpaşa) est un prénom masculin composé du titre turco-mongol Khan « dirigeant, chef », et de pasha, dérivé du turc paşa « pacha ».

Il est principalement porté par les Tchétchènes.

Le prénom Khanpasha est à l'origine du patronyme Khanpashaev.

Personnalités portant ce prénom 
 Khanpasha Nuradilov (1924–1942), Héros de l'Union soviétique.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin